GTS har flere betydninger:

 Godkendt Teknologisk Serviceinstitut
 Grenaa Tekniske Skole